Didier Gregorio Muñoz Arbelaez (Andes, 1º de julho de 1979) é um futebolista colombiano que atua como goleiro. Atualmente, joga pelo Cúcuta Deportivo.

Títulos

Junior

Campeonato Colombiano: 2010 (Apertura)

Ligações externas

Soccerway

Futebolistas da Colômbia
Futebolistas do Millonarios Fútbol Club
Futebolistas do Imbabura Sporting Club
Futebolistas do Club Deportivo Popular Junior Fútbol Club
Futebolistas do Cúcuta Deportivo